El nombre de Nuestra Tierra puede referirse a:
  
 Nuestra Tierra, el nombre de un premio que se le otorga a los artistas musicales colombianos;
 Nuestra Tierra un programa documental de la televisión chilena que versa sobre temas agropecuarios, además de otros ligados a la naturaleza silvestre y a la cultura de Chile;
 Nuestra tierra, el nombre de una zarzuela;
 Nuestra tierra de paz, una película coproducción de España y Argentina del año 1939;
 Nuestra tierra, partido político nacionalista en Alsacia, Francia.